Seznam polkov z zaporedno številko 90.

Seznam 
 Pehotni
 90. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 90. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 90. pehotni polk (Wehrmacht)
 90. strelski polk (ZSSR)
 90. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 90. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 90. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 90. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 90. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 90. artilerijski polk (Wehrmacht)
 90. minometni polk (Wehrmacht)
 90. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi